A Marinha dos Estados Unidos teve três navios chamados USS Astoria:

 : um cargueiro que serviu de 1917 a 1921; anteriormente o britânico SS Burbo Bank e o alemão SS Frieda Leonhardt.
 : um cruzador pesado da Classe New Orleans que serviu de 1934 a 1942.
 : um cruzador rápido da Classe Cleveland que serviu de 1944 a 1949.